Джек Кри́стиан Ро́дуэлл (; 11 марта 1991, Саутпорт, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Сидней», бывший игрок национальной сборной Англии.

Клубная карьера 

Родуэлл — воспитанник футбольной академии «Эвертона», за который болел в детстве. В систему клуба попал в 7 лет. За резервный состав клуба дебютировал в возрасте 15 лет.

Родуэлл стал самым молодым игроком «Эвертона» в еврокубках. На момент его дебюта в матче с клубом «АЗ» ему было 16 лет и 284 дня.

9 марта 2007 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Сандерленда», а через неделю подписал свой первый профессиональный контракт с «Эвертоном». Первый матч в стартовом составе клуба провёл 16 августа 2008 года против «Блэкберн Роверс». Первый гол за «Эвертон» забил в игре Кубка Англии в феврале 2009 года в ворота «Астон Виллы».

Твёрдым игроком основного состава «Эвертона» Родуэлл стал в сезоне 2009/10. В этом же сезоне он забил свой первый мяч в Премьер-лиге — 20 февраля 2010 года во встрече  против «Манчестер Юнайтед». 24 мая 2010 года Джек подписал новый пятилетний контракт с «Эвертоном».

1 октября 2011 года Родуэлл был удалён на 23 минуте мерсисайдского дерби за якобы имевшее место серьёзное нарушение правил против нападающего «Ливерпуля» Луиса Суареса. Позднее это удаление было оспорено «Эвертоном» и Футбольная ассоциация Англии отменила дисквалификацию полузащитника.

12 августа 2012 года стало известно, что «Эвертон» принял предложение «Манчестер Сити» о продаже Родуэлла. Вечером того же дня футболист подписал с  контракт на 5 лет.

23 августа 2018 года перешел в «Блэкберн». Первый гол забил в матче против «Халл Сити».

Карьера в сборной 
Родуэлл выступал за юношеские сборные Англии до 16, 17 и 19 лет.

В марте 2009 года впервые получил вызов в молодёжную сборную Англии. Первый гол за молодёжную сборную забил 8 июня 2009 года в ворота Азербайджана. Дважды в составе молодёжной команды страны ездил на чемпионаты Европы для команд этого возраста.

В ноябре 2011 года Родуэлл впервые был вызван в сборную Англии. 12 ноября он дебютировал в главной команде страны, выйдя на замену в товарищеской встрече против Испании. Через четыре дня Родуэлл впервые вышел в стартовом составе сборной Англии в игре со Швецией.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 3 матча / 0 голов; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений.

Достижения

Командные 
 «Эвертон»
 Финалист Кубка Англии: 2008/09
 «Манчестер Сити»
 Чемпион Премьер-лиги: 2013/14
 Вице-чемпион Премьер-лиги: 2012/13
 Финалист Кубка Англии: 2012/13
 Обладатель Кубка лиги: 2013/14
 Сборная Англии (до 21)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы: 2009

Индивидуальные 
 Молодой игрок года ФК «Эвертон»: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Шеффилд Юнайтед»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»